Viki peut se référer à :
 Viki, un village de la région de Saaremaa en Estonie ;
 Viki, une opérette de Paul Abraham ;
 Viki, un site web regroupant divers séries télévisées et films la plupart asiatiques.